FSX steht als Abkürzung für:

 Flight Simulator X, die zehnte Version des Microsoft Flight Simulator, siehe Microsoft Flight Simulator #Flight Simulator X
 Franken-Sachsen-Express, ein Regionalzug, siehe Sachsen-Franken-Magistrale #Franken-Sachsen-Express
 Function Specification eXchange, ein  Austauschformat, siehe Association for Standardization of Automation and Measuring Systems #Standard-Portfolio

Abkürzung